Потапьев — фамилия, известные носители:

 Потапьев, Валентин Фёдорович (1924—1998) — советский сержант, полный кавалеры ордена Славы.
 
 Потапьев, Христофор — Протопоп, критик И. В. Мичурина.

См. также 
 Потапьево
 Потапьевка
 Потапьевский
 Потапов